Saizewo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 in der Region Altai:
 Saizewo (Altai)
 in der Republik Baschkortostan:
 Saizewo (Baschkortostan)
 in der Oblast Kaliningrad:
 Saizewo (Kaliningrad, Gurjewsk), im Rajon Gurjewsk (bis 1946 Trentitten, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Saizewo (Kaliningrad, Neman), im Rajon Neman (bis 1938 Seikwethen, 1938–1946 Ulmental, Kreis Tilsit(-Ragnit), ab 1939 Landkreis Elchniederung, Ostpreußen)
 Saizewo (Kaliningrad, Prawdinsk), im Rajon Prawdinsk (bis 1946 Stockheim, Kreis Bartenstein, Ostpreußen)
 Saizewo, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk (bis 1938 Davidehlen, 1938–1946 Lehmfelde, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 in der Republik Mordwinien:
 Saizewo (Mordwinien)
 in der Oblast Nowgorod:
 Saizewo (Nowgorod)
 in der Oblast Pskow:
 Saizewo (Pskow)
 in der Oblast Smolensk:
 Saizewo (Smolensk)
 in der Oblast Tula:
 Saizewo (Tula)

siehe auch:
 Sajzewe (Begriffsklärung)